Анастаси́я Валенти́новна Вознесе́нская (27 июля 1943, Москва, СССР — 14 января 2022, Москва, Россия) — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка Российской Федерации (1997).

Супруга актёра, народного артиста РСФСР Андрея Мягкова (1938—2021).

Биография 
Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве, училась в Школе-студии МХАТ (курс В. П. Маркова). В 1963 году вышла замуж за своего однокурсника Андрея Мягкова (среди других однокурсников были Владимир Меньшов, Ирина Мирошниченко, Вера Алентова).

В 1965 году, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу театра «Современник», среди сыгранных ролей — Мария Шамраева в чеховской «Чайке». После ухода из «Современника» Олега Ефремова перешла вслед за ним во МХАТ, а после раскола театра в 1987 году осталась с ним в театре, получившем название МХТ имени А. П. Чехова.

В кинематографе дебютировала в 1966 году, широкую известность ей принесли главная женская роль в популярном фильме «Майор Вихрь» и роль директора рынка в известном фильме «Гараж».

В последний раз вышла на сцену МХТ имени А. П. Чехова вместе со своим супругом, актёром Андреем Мягковым, в мае 2013 года в спектакле «Белый кролик».

Семья 
Муж (с 1963 по 2021 годы) — Андрей Мягков (1938—2021), актёр, народный артист РСФСР (1986).

Детей в семье Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской не было.

У Анастасии Вознесенской было восемь племянников и племянниц (дети двух родных сестёр, а также сестры Андрея Мягкова Татьяны).

Последние годы и смерть 
Анастасия Вознесенская страдала от сахарного диабета. В 2013 году перенесла инсульт, после которого уже не выходила на сцену.

В декабре 2021 года врачи диагностировали у актрисы коронавирус. Скончалась 14 января 2022 года в Москве на 79-м году жизни. Причина смерти — остановка сердца.

Гражданская панихида прошла 17 января в МХТ имени А.П. Чехова, отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронена на Троекуровском кладбище рядом с  мужем.

Творчество

Роли в театре

«Современник» 
 «Чайка» А. П. Чехова; постановка О. Ефремова — Мария Шамраева
 «Свой остров»
 «Провинциальные анекдоты» А. В. Вампилова

МХТ имени А. П. Чехова 
  — «Привидения» Г. Ибсена (постановка Н. Скорика) — Фру Альвинг
  — «Ретро» А. Галина (постановка А. В. Мягкова) — Роза Александровна Песочинская
  — «Белый кролик» М. Чейз (постановка А. Каменьковича) — Вета

Радиоспектакли 
  — «Чайка» А. П. Чехова; режиссёр: Олег Ефремов — Маша Шамраева

Роли в кино 

{{ВФильме|1983|Оглянись|Татьяна Ивановна Суханова, ||5=ру}}

 Признание и награды 
 Заслуженная артистка РСФСР (1 декабря 1986) — за заслуги в области советского театрального искусства.
 Народная артистка Российской Федерации (30 мая 1997) — за большие заслуги в области искусства.
 Благодарность президента Российской Федерации (29 августа 2003) — за большие заслуги в развитии театрального искусства.
 Орден Почёта (21 апреля 2009) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 августа 2019) — за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность''.

Примечания

Ссылки 
 Анастасия Вознесенская: Профиль актрисы на сайте МХТ имени А. П. Чехова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Персоналии:Театр Современник
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Троекуровском кладбище